Герцог Пеньяранда-де-Дуэро () — испанский аристократический титул. Он был создан 22 мая 1608 года испанским королем Филиппом III для крупного политического деятеля и аристократа Хуана де Суньиги и Базана (ок. 1540—1608), сына Франсиско де Суньиги и Авельянеды, 4-го графа Миранда-дель-Кастаньяр. Хуан де Суньига Авельянеда и Базан занимал должности вице-короля Каталонии (1583—1586), вице-короля Неаполя (1586—1595) и президента Совета Кастилии (1600—1608).

Название титула происходит от названия муниципалитета Пеньяранда-де-Дуэро (провинция Бургос, автономное общество Кастилия-Леон).

Герцоги де Пеньяранда

Генеалогическое древо 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

См. также 
 Граф Миранда дель Кастаньяр
 Суньига (род)

Ссылки 
 Duques de Peñaranda de Duero

Герцоги Испании